Un homme heureux (1933) est un film réalisé par Antonin Bideau.
 Un homme heureux (2023) est un film réalisé par Tristan Séguéla.
 Un homme heureux (1991) est une chanson de William Sheller, extraite de l'album Sheller en solitaire.
 Un homme heureux (2005) est un roman d'Arto Paasilinna.

Voir aussi 
 Portrait d'un homme heureux : André Le Nôtre (2012), biographie d'André Le Nôtre par Érik Orsenna.